Procession est un nom commun qui peut désigner :
 le concept métaphysique de procession, en particulier dans le néoplatonisme. Chez Plotin, la procession est le mouvement générateur de l'Un vers le non-être en passant par les diverses hypostases et la matière ; la procession est complémentaire à la conversion, qui est le mouvement inverse de retour vers l'Un, et partage des ressemblances avec le concept platonicien de participation ;
 les deux processions  de la Trinité chrétienne que sont la génération et la spiration ;
 une procession religieuse désigne un cortège de personnes défilant pour des raisons diverses, le plus souvent religieuses ;
 Procession est le dixième album studio du groupe Weather Report paru en 1983 sur le label Columbia Records ;
 Procession est le second single du groupe musical britannique New Order, paru en septembre 1981 ;
 la Procession est un vitrail de l'artiste allemand Gerhard Remisch, aujourd'hui exposé au Victoria and Albert Museum.